Jeepers Creepers může být:
 Jeepers Creepers (píseň) – píseň z roku 1938
 Jeepers Creepers (animovaný film, 1939) – animovaný film
 Jeepers Creepers (westernový film, 1939) – westernový film
 Jeepers Creepers (film, 2001) – hororový film
Jeeper Creeper (bytost)